Леандро Себастьян Вега (; родился 27 мая 1995 года в Хосе Клементе Пас, Аргентина) — аргентинский футболист, защитник клуба «Эмелек». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Вега — воспитанник клуба «Ривер Плейт». 30 марта 2015 года в матче против «Химнасии Ла-Плата» он дебютировал в аргентинской Примере. Летом 2016 года Леандро на правах аренды перешёл в «Ньюэллс Олд Бойз», но за клуб так и не сыграл. Летом 2017 года Вега был арендован «Сан-Мартин Сан-Хуан». 28 октября в матче против «Эстудиантеса» он дебютировал за новый клуб.

Летом 2018 года Вега на праваз аренды перешёл в эквадорский «Эмелек». 22 июля в матче против «Текнико Университарио» он дебютировал в эквадорской Серии A. 16 сентября в поединке против «Эль Насьональ» Леандро забил свой первый гол за «Эмелек».

Международная карьера 
В 2013 года Вега в составе юношеской сборной Аргентины принял участие в домашнем юношеском чемпионате Южной Америки. На турнире он сыграл в матчах против Эквадора, Колумбии, Перу, Бразилии, а также дважды Венесуэлы и Парагвая. В поединке против колумбийцев Леандро забил гол.

Летом того же года Вега принял участие в юношеском чемпионате мира в ОАЭ. На турнире он сыграл в матчах против команд Туниса, Кот-д'Ивуара, Ирана, Австрии, Мексики и Швеции.

В начале 2015 года Леандро в составе молодёжной сборной Аргентины выиграл  молодёжный чемпионат Южной Америки в Уругвае. На турнире он сыграл в матчах против команд Уругвая, Колумбии, Боливии, Эквадора, а также дважды Перу и Парагвая. В поединке против эквадорцев Факундо забил гол. Летом того же года Леандро в составе сборной принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Летом 2016 года Вега в составе олимпийской сборной Аргентины принял участие в Олимпийских играх в в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матче против команды Гондураса.

Достижения 

Международные

 Аргентина (до 20)
  Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд — 2015

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Аргентины по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Эмелек»
Игроки ФК «Сан-Мартин» Сан-Хуан